

Cinema 
 The Crossing  – film del 1990 diretto da George Ogilvie
 The Crossing  – cortometraggio del 2007 diretto da Katrin Magrowitz
 The Crossing  – film del 2014 diretto da John Woo

Letteratura 
 Oltre il confine (The Crossing) – romanzo di Cormac McCarthy del 1994

Musica 
 The Crossing  – album dei Big Country del 1983
 The Crossing  – album di Paul Young del 1993
 The Crossing  – traccia dell'album Below the Lights degli Enslaved del 2003
 The Crossing  – traccia dell'album Iron Front degli Strike Anywhere del 2009

Televisione 
 The Crossing – serie televisiva statunitense del 2018
 The Crossing  – film per la televisione del 2000 diretto da Robert Harmon
 Deragliamento (The Crossing) – episodio della settima stagione di E.R. - Medici in prima linea
 Passaggio a livello (The Crossing) – episodio della prima stagione di Ghost Whisperer - Presenze
 Il sergente Adams (The Crossing) – episodio di Threshold
 Lo scambio (The Crossing) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise
 La scelta (The Crossing) – episodio della terza stagione de Ai confini della realtà (1985)
 La traversata (The Crossing) – episodio della settima stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
 Vite incrociate (The Crossing) – episodio della terza stagione di Criminal Minds

Videogiochi 
 The Crossing  – sparatutto in prima persona